Alessandro Colizzi (1962) – regista e scrittore italiano
Chiara Colizzi (1968) – doppiatrice italiana
Gioacchino Colizzi (1894-1986), noto col nome d'arte di Attalo – disegnatore e vignettista umoristico italiano
Giuseppe Colizzi (1925-1978) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
Pino Colizzi (1937) – doppiatore italiano
Vittorio Colizzi (1949) – virologo italiano